Dudás István (1924–2002) határőrtiszt, az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz elrendelője
 Dudás István (1971) súlyemelő
 Dudás István (1973) vajdasági magyar labdarúgó, kapus